

Persone 
Anthony Conroy – hockeista su ghiaccio statunitense
Frances Conroy – attrice statunitense
John Conroy – militare e avventuriero irlandese
Kevin Conroy – attore e doppiatore statunitense
Pat Conroy – scrittore statunitense
Ryan Conroy – calciatore scozzese
Terry Conroy – calciatore irlandese
Will Conroy – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Zack Conroy – attore statunitense

Altro 
 Conroy – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato dell'Iowa